Het seizoen 2011/12 van de Zondag Hoofdklasse C ging van start op 4 september 2011, de laatste speelronde was op 16 mei 2012. De Zondag Hoofdklasse C is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HSC '21, dat vorig seizoen kampioen werd.
Begin december 2011 trok een van de deelnemende teams zich terug. DIO Groningen vond het spelen in de Hoofdklasse verder niet financieel haalbaar en was bang dat door de tegenvallende inkomsten en de grotere uitgaven de rest van de club in moeilijkheden zou kunnen brengen.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
* Plaatsvervangende periodewinnaar
** DIO Groningen uit de competitie gestapt, alle gespeelde wedstrijden zijn als niet gespeeld verklaard.

Uitleg kleuren

Uitslagen 

 Wedstrijden van DIO Groningen zijn als niet gespeeld verklaard.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag C